Чемпіонкою 2016 року була Анджелік Кербер із Німеччини. Вона не змогла захистити свій титул, програвши в першому ж колі японці Наомі Осаці. Перемогла в турнірі американка Слоун Стівенс. Удруге впродовж року турнір Великого шолома виграла несіяна тенісистка — на Ролан-Гарросі тріумфувала Олена Остапенко.

Особливістю турніру стало те, що всі чотири півфіналістки представляли одну країну — США. Це другий такий випадок в історії чемпіонатів Америки. Інший рідкісний випадок — Кая Канепі пробилася до чвертьфіналу, розпочавши з кваліфікаційного турніру.

Перегони за право називатися першою ракеткою світу 

Перед турніром склалася така ситуація, що одразу 8 тенісисток: Симона Халеп, Гарбінє Мугуруса, Еліна Світоліна, Кароліна Плішкова, Каролін Возняцкі, Йоганна Конта, Світлана Кузнецова та Вінус Вільямс, мали шанс зійти на першу сходинку світового рейтингу. Возняцкі, Конта, Кузнєцова та Вільямс для цього повинні були обов'язково виграти турнір.

Уже після першого дня змагань з перегонів вибула Йоганна Конта. Сімона Халеп теж програла свій матч, але все ще зберігала шанси стати першою ракеткою світу. У другому колі вибули Возняцкі та Кузнєцова.

Після перемоги Мугуруси в третьому колі, Халеп та Вільямс утратили шанси її догнати, і в перегонах залишилися лише три тенісиски.  Мугуруса  залишилася лідером перегонів навіть після поразки в четвертому колі. Для того, щоб її обігнати, Світоліна повинна була досягти принаймні півфіналу, а Плішкова — фіналу.

Світоліна втратила шанс стати першою ракеткою світу, коли програла в четвертому колі Медісон Кіз. Плішкова програла в чвертьфіналі Коко Вандевей, тож першою ракеткою світу після турніру стала Гарбінє Мугуруса.

Успіхи та невдачі українок  
Україну в турнірі представляли Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Катерина Козлова.

У першому колі Козлова перемогла румунку Ірину-Камелію Бегу, Цуренко програла бельгійці Яніні Вікмаєр, а Світоліна перемогла в трьох сетах Катку Сінякову з Чехії.

У другому колі Козлова поступилася латвійці Анастасії Севастовій, а Світоліна переграла Євгенію Родіну з Росії.

У четвертому колі Світоліна програла американці Медісон Кіз.

Сіяні гравці 
В дужках позначено раунд вибуття зі змагання.

  Кароліна Плішкова (чвертьфінал) 
  Симона Халеп (1 коло)
  Гарбінє Мугуруса (4 коло)
  Еліна Світоліна (4 коло)
  Каролін Возняцкі (2 коло)
   Анджелік Кербер (1 коло)
   Йоганна Конта (1 коло)
   Світлана Кузнецова (2 коло)
   Вінус Вільямс (півфінал)
   Агнешка Радванська (3 коло)
   Домініка Цібулкова (2 коло)
   Олена Остапенко (3 коло)
  Петра Квітова (чвертьфінал)
   Крістіна Младенович (1 коло)
   Медісон Кіз (фінал) 
   Анастасія Севастова (чвертьфінал)

<ol start="17">
  Олена Весніна'' (3 коло)
  Каролін Гарсія'' (3 коло)
  Анастасія Павлюченкова'' (1 коло)
  Коко Вандевей'' (півфінал)
  Ана Конюх'' (1 коло)
  Пен Шуай'' (2 коло)
  Барбора Стрицова'' (2 коло)
  Кікі Бертенс'' (1 коло)
  Дарія Гаврилова'' (2 коло)
  Анетт Контавейт'' (1 коло)
  Чжан Шуай'' (3 коло)
  Леся Цуренко'' (1 коло)
  Мір'яна Лучич-Бароні'' (2 коло)
  Юлія Ґерґес'' (4 коло)
  Маґдалена Рибарікова'' (3 коло)
  Лорен Девіс'' (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат США з тенісу
Тур WTA 2017
2017 у тенісі